Torrens puede referirse a:

 Australia:
 Río Torrens, río.
 Lago Torrens, lago salado a 431 km al norte de la ciudad de Adelaida.
 Parque Nacional Lago Torrens, parque nacional.
 Dos barcos de la Royal Australian Navy nombrados por el río Torrens:
 Destructor Torrens (DE 53), destructor.
 Destructor Torrens (D 67), destructor.

Apellido:
 Torrens (apellido), apellido.
 Personas con primer apellido Torrens:
 Alba Torrens Salom, baloncestista española.
 Cristina Torrens Valero, extenista española profesional.
 Ferran torrens, pintor español.
 Bernardo Torrens, artista español.
 Jonathan Torrens, actor canadiense.
Robert Torrens, economista británico.
 Lorenzo Torrens Reig, picapedrero del municipio de Orba en España conocido por sus trabajos en esa localidad.
 Cesarluis Torrens, actor británico.
 Personas con segundo apellido Torrens:
 Rafael Arrillaga Torrens, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española;
 Pere Gimferrer Torrens, miembro de la Real Academia Española (sillón O).
 Personajes de ficción:
 Torrens, personaje interpretado por Rodolfo Ranni en la película argentina Tiempo de revancha.